La Dea Bianca (The White Goddess) – saggio di Robert Graves del 1948
 La dea bianca (The White Goddess) – cortometraggio muto del 1915 diretto da Kenean Buel
 The White Goddess – album degli Atlantean Kodex del 2013

Pagine correlate 
 White Goddess